Erva-toira é o nome comum dado a diversas espécies vegetais:

 Orobanche crenata
 Orobanche gracilis